Calera se poate referi la:

Calera, Alabama
Calera, Oklahoma
Calera Corporation
Calera, Chile
Calera de Tango, Chile
Calera de Víctor Rosales, Mexic
Calera de León, Spania
Calera y Chozas, Spania
Calera Capital

Vezi și
La Calera (dezambiguizare)